Fonticelle ima više značenja:
 Fonticelle, Chieti
 Fonticelle, Isernia
 Fonticelle, Macerata